IL Hødd é uma equipe norueguesa de futebol com sede em Ulsteinvik. Disputa a segunda divisão da Noruega (Campeonato Norueguês de Futebol).

Seus jogos são mandados no Høddvoll Stadion, que possui capacidade para 3.120 espectadores.

História 

O IL Hødd foi fundado em 1 de agosto de 1919.

Elenco Atual
Atualizado em 25 de Janeiro de 2015

Copas Européias

Ligações externas 
 IL Hødd

Hødd
Clubes de futebol fundados em 1919